Flórez ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Flórez Estrada (1769–1853), spanischer Nationalökonom
 Carlos Flórez (* 2003), kolumbianischer Sprinter
 Enrique Flórez (1702–1773), spanischer Historiker
 Juan Diego Flórez (* 1973), peruanischer Opernsänger
 Luis Augusto Campos Flórez (* 1958), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Socorro y San Gil
 Manuel Antonio Flórez (1723–1799), Vizekönig von Neugranada und Neuspanien
 Pablo de Azcárate y Flórez (1890–1971), spanischer Diplomat und internationaler Jurist, siehe Pablo de Azcárate
 Ricardo Durand Flórez (1917–2004), peruanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Wenceslao Fernández Flórez (1885–1964), spanischer Journalist und Romancier

Siehe auch:
 Florez